George Szell – direttore d'orchestra e compositore ungherese naturalizzato statunitense
 Kálmán Széll – politico ungherese